Якун (древнерус. «Якунъ», «Акунъ») — мужское русское личное имя, широко распространённое в Новгородской земле. Производное либо из скандинавского имени Hákon, либо из кельтского Aconius/Acuinus.

Известные носители имени 
 Якун — новгородский посадник в 1167—1170 годах.
 Якун Мирославич — новгородский посадник в 1137—1141 и 1156—1160 годах.
 Якун Намнежич — новгородский тысяцкий в начале XIII века.
 Якун Слепой — предводитель отряда варягов, принимавший участие в битве Мстислава с Ярославом в 1024 году на стороне киевского князя.

См. также 
 Якунин
 Якунины
 Хакон

Примечания 

Древнерусские имена скандинавского происхождения
Русские мужские имена